Tribus (Rome), een bestuurlijke-religieuze indeling in het oude Rome
 Tribus (biologie) of geslachtengroep, een taxonomische rang in de biologie
 Tribus (onderneming), gespecialiseerd in ombouw en aanpassen van minibussen te Utrecht
 Heuliez TRIBUS GX 237, een bustype van de Franse busfabrikant Heuliez Bus
 Tribus (ep), een plaat van de  Braziliaanse thrashmetalband Sepultura
 Myron Tribus (1921), een Amerikaans organisatiekundige

Zie ook 
 Tribus Circiter, een encycliek van paus Pius X, 5 april 1906